Toponímia:
 Ferran (Aude), municipi francès del departament de l'Aude.
 Ferran (Estaràs), poble del municipi d'Estaràs (la Segarra).
 Ferran (Tarragona), poble agregat de la ciutat de Tarragona.
El Ferran o Raval del Ferran, caseria del municipi de Castellbell i el Vilar, a la comarca del Bages.
El Ferran (Montagut i Oix), cim proper al municipi de Montagut i Oix, a la comarca de la Garrotxa.
 Avinguda de Ferran el Catòlic, via urbana de la ciutat de València.
 Carrer de Ferran, carrer de la ciutat de Barcelona.
 La Pobla de Ferran, poble del municipi de Passanant i Belltall (la Conca de Barberà).
 Rambla de Ferran - Estació, barri de la ciutat de Lleida.
 Serra de la Baga d'en Ferran, serra a la comarca de l'Alt Empordà.
 Miscel·lània: Poema de Ferran González, poema que narra fets de la vida de Ferran González.